{{DISPLAYTITLE:(15494) 1999 CX123}}

A (15494) 1999 CX123 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1999. február 11-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (15001–15500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói